Ергаки — топоним в России:

 Ергаки — горный массив, составная часть хребта Ергаки в Западном Саяне.
 Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края.
 Ергаки — база отдыха в природном парке с одноимённым названием.